Копистенський (також Копистинський) — українське прізвище. Походить від села Кописно, дідичами якого були представники роду Копистинських.

Особи 
 Копистенський Михайло
 Копистенський Захарія
 Копистенський Андрій — православний священик коло Сяніка

Примітки 

Українські прізвища